L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 13 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Pour la première fois depuis 2002, le tournoi est catégorisé 250 Series, contre International Series Gold (équivalent de 500 Series) auparavant.

Faits marquants 
 Le jeune Français Alexandre Sidorenko gagne pour la première fois un match sur le circuit ATP. Pour le coup, il en gagne même un second avant de s'incliner en 1/4 de finale.
 Jérémy Chardy remporte le tournoi en simple en battant Victor Hănescu en finale. Il remporte son premier titre ATP en simple et grimpe au  mondial, le meilleur classement de sa carrière.
 En double, František Čermák et Michal Mertiňák battent en finale Victor Hănescu et Horia Tecău. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2009)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2009
Sport en Allemagne en 2009
Tennis en juillet 2009